Naselja u BiH
 Pavlovići (Dobretići, BiH), naselje u općini Dobretići
 Pavlovići (Kakanj, BiH), naselje u općini Kakanj

Ostalo
 Pavlovići (bosanska vlastela), bosanski velikaši